Isar puede referirse a:

 Isar, municipio de la provincia de Burgos, en Castilla y León (España).
Sierra Isar, estribación de la cordillera Cantábrica, en España, en cuyas inmediaciones nace el río Ebro.
 Río Isar, afluente del río Danubio, en Baviera, al sur de Alemania, que pasa por la ciudad de Múnich.

ISAR (como acrónimo) puede referirse a:
 International Search And Rescue Competition
 Institute for the Study of Academic Racism